Non mi uccidere – romanzo di Chiara Palazzolo 
Non mi uccidere – film del 2021
Non mi uccidere – singolo di Chadia Rodríguez